Gomart désigne :

Patronyme
 Christophe Gomart (1960), officier général de l'Armée de terre française.
 Thomas Gomart (1973), historien.